

События 
 В Великом княжестве Московском правит Василий I Дмитриевич.
 1422, 1.9-1461 — Король Англии Генрих VI (1421—1471), сын Генриха V.
 1422—1461 — Король Франции Карл VII.
 9 марта — Убийство Яна Желивского, руководителя пражских таборитов. В Чехию прибывают польско-литовские войска под командованием Сигизмунда Корибутовича, племянника Ягайло. Вскоре они переходят на сторону императора. Отражение таборитами третьего крестового похода. Победы таборитов при Канке и Немецки-Броде.
 Тевтонский орден окончательно отказывается от Жемайтии в пользу Литвы (Мельнский мир).
 Султан Мурад осадил Константинополь. Турки применили артиллерию. Август — турки предприняли штурм ворот святого Романа, но были отбиты с большим уроном и бежали, бросив орудия.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1422 году
 Владислав Дракула.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1422 году
 31 августа — Генрих V, король Англии.
 17 сентября — Константин II Асень — последний царь Второго Болгарского царства, последний из династии Шишманов. После него Болгария окончательно попала под власть Османской империи.
 21 октября — Карл VI , король Франции.

См. также